Лас Нормас има више значења:

 Лас Нормас (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Нормас (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику